Natternberg ist der Ortsname von

 Natternberg (Bad Aibling), Ortsteil der Stadt Bad Aibling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Natternberg (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Natternberg (Gemeinde Ungenach), Ortschaft der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Natternberg ist Name von
 Natternberg (Berg), Inselberg bei der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern